Niemcy:
 Hamburg-Iserbrook – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Iserbrook – stacja kolejowa w Hamburgu